Ameh ist der Familienname folgender Personen:

 Ajuma Ameh-Otache (1984–2018), nigerianische Fußballspielerin
 Aruwa Ameh (1990–2011), nigerianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ame